Naust steht für:
die historischen Boots- und Netzhäuser entlang der norwegischen Küsten, siehe Naust (Bootshaus)
Nausts von Cott
Nausts von Backiskaill

Naust ist der Familienname folgender Personen:
Pierre Naust (1660–1709), französischer Instrumentenbauer